Ejerie est un des 180 woredas de la région Oromia, en Éthiopie. Sa ville principale est Addis-Alem.

Voir aussi 
 Mirab Shewa (zone)

Woreda dans la région Oromia